Lucien é um nome masculino francês que significa luz.

Pessoas e personagens ficticios

Lucien Bonaparte, irmão de napoleão.
Lucien Draay, um Jedi de Star Wars: The Clone Wars
Lucien Debray em O Conde de Monte Cristo

Desambiguação